Castelnuovo, Castel Nuovo jelentései

Épületek
 Castel Nuovo, más néven Maschio Angioino (Anjou-erőd), várkastély Nápolyban
 Castelnuovo, másnéven Noarna-kastély, középkori várkastály Nogaredo községben, Trento autonóm megyében

Földrajzi nevek
 Castelnuovo, település Olaszországban, Trento autonóm megyében
 Castelnuovo Belbo, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
 Castelnuovo Bocca d’Adda, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
 Castelnuovo Bormida, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
 Castelnuovo Bozzente, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
 Castelnuovo Calcea, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
 Castelnuovo di Conza település Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
 Castelnuovo Don Bosco, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
 Castelnuovo del Garda település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
 Castelnuovo Rangone, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Modena megyében
 Castelnuovo di Porto, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében

Történelmi településnevek
 Castelnuovo, Herceg Novi montenegrói város történelmi olasz neve
 Castelnuovo, horvátul Kaštel Novi, Kaštela (Castelli) horvátországi város részének történelmi olasz neve